è un film d'animazione giapponese del 2022 scritto e diretto da Makoto Shinkai.

Sinossi 
Suzume è una diciassettenne che vive in un paesino della regione di Kyūshū, nel sud del Giappone. Tutto inizia quando Suzume incontra per caso un ragazzo che cerca una porta. I due partono insieme e ne trovano una in particolare abbandonata tra le montagne. Come se attratta da una qualche forza, Suzume tende la mano verso la porta e ne viene attirata all'interno. Delle "Porte del disastro" cominciano ad apparire per tutto il Giappone allo stesso tempo di numerose catastrofi.

La pellicola è insieme un viaggio attraverso il Sol Levante mentre Suzume deve chiudere a chiave tutte le porte per fermare i disastri, e una battaglia avventurosa nel mondo moderno alla ricerca della propria maturità e libertà.

Produzione 
Il regista Makoto Shinkai e il suo staff hanno cominciato a lavorare sulla pellicola a partire da gennaio 2020. Hanno iniziato a sviluppare la sceneggiatura del film ad aprile dello stesso anno, quando il governo giapponese ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della pandemia di COVID-19. In un'intervista con TV Asahi, Shinkai afferma che la pandemia ha avuto un effetto meno tangibile sulla produzione del film. Tuttavia, ha affermato che "l'atmosfera dei tempi è incisa in modo indelebile nella sceneggiatura", aggiungendo che il film avrà un tema post-apocalittico. Dopo aver terminato la sceneggiatura ad agosto, gli storyboard sono stati redatti da settembre 2020 a dicembre 2021, mentre la produzione dell'animazione è iniziata nell'aprile 2021. Il film è stato presentato ufficialmente durante una conferenza stampa il 15 dicembre 2021. Nell'ottobre 2022, il regista annuncia che la produzione del film è stata completata.

Colonna sonora 
Il 20 settembre 2022 viene annunciato che la band Radwimps, che aveva precedentemente collaborato con Shinkai in Your Name e Weathering with You, comporrà la colonna sonora del film, insieme al compositore Kazuma Jinnouchi. È stato anche rivelato che la cantante di TikTok Toaka ha prestato la sua voce per il brano "Suzume" (すずめ), che è stato distribuito sui servizi di streaming musicali il 30 settembre 2022. La colonna sonora sarà rilasciata l'11 novembre 2022, il giorno dell'uscita del film. Alcune delle registrazioni sono state effettuate presso gli Abbey Road Studios di Londra.

Promozione 
Il 10 aprile 2022 è stato rilasciato un teaser trailer. Il 15 luglio 2022 viene rilasciato il primo trailer esteso. Il 29 settembre viene rilasciato il secondo trailer esteso.

Nippon Television presenterà in anteprima i primi 12 minuti del film il 28 ottobre 2022, durante una trasmissione di Your Name.

Distribuzione 
Le pellicola è stata distribuita nelle sale giapponesi da Toho l'11 novembre 2022, attraverso proiezioni regolari e IMAX. Il film è stato proiettato in anteprima su IMAX il 7 novembre per gli spettatori idonei scelti tramite una lotteria.

Crunchyroll, Sony Pictures e Wild Bunch hanno acquisito i diritti di distribuzione globale del film. Crunchyroll si occuperà della distribuzione in America del Nord e collaborerà con Sony nei territori al di fuori dell'Asia, mentre Sony e Wild Bunch co-distribuiranno in Europa. Le società distribuiranno il film nei primi mesi del 2023.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Film d'animazione giapponesi